Golftoernooien van de Europese Senior Tour
 Benahavís Senior Masters, 2009-2012
 Brunei Senior Masters in Brunei, 2009-2011
 French Riviera Masters, 2010-2013
 Handa Senior Masters, 2010-2011
 Jersey Seniors Masters, 1996-2010, ook Jersey Seniors Open en Jersey Seniors Classic
 London Senior Masters, 2005-2007
 Schroder Senior Masters, 1997-2007, ook Energis Sr Masters, Travis Perkins Sr Masters en Wentworth Senior Masters
 Travis Perkins plc Senior Masters in Engeland, 2001-2012